Марреро () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Марреро, Давид (род. 1980) — испанский теннисист.
 Марреро, Марта (род. 1983) — испанская теннисистка.
 Мартика (настоящее имя — Марта Марреро, род. 1969) — американская певица, актриса.